Die Scottish Football League Division Two wurde 1929/30 zum 31. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 31. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1929/30 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Leith Athletic, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC East Fife den Aufstieg in die Division One sicherte. Die Liga wurde vor Saisonbeginn wieder auf die üblichen 20 Mannschaften aufgestockt. Der FC Montrose und Brechin City erhielten dabei die zwei frei gewordenen Plätze.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1929/30 bei statto.com

Fußballsaison 1929/30
1929 30